La Pandemia de COVID-19 en Nepal causada por el SARS-CoV-2. El primer caso en Nepal fue confirmado el 23 de enero cuando un estudiante de 31 años quien regreso a Katmandú desde Wuhan, salió positivo a la prueba de coronavirus. La primera muerte en el país se confirmó el 14 de mayo.

Entre enero y marzo, Nepal tomó medidas para prevenir un brote generalizado de la enfermedad mientras se preparaba para ella mediante la adquisición de suministros esenciales, equipo y medicinas, la mejora de la infraestructura sanitaria, la capacitación del personal médico y la difusión de la conciencia pública.

Hasta el 3 de marzo, se contabiliza la cifra de 977,076 casos confirmados, 11,938 fallecidos y 952,599 pacientes recuperados del virus.

Cronología

2020

Enero de 2020 
El 23 de enero, se confirmó el primer caso.

Marzo de 2020 
El 23 de marzo, se confirmó el segundo caso.

Mayo de 2020 
El 14 de mayo, se confirmó la primera muerte.

2021

Abril 2021
Desde mediados de mes se observó un aumento progresivo en la incidencia de casos, llegando a casi 5000 casos al día el 30 de abril. Dentro de los factores asociados destaca la crisis concomitante que afecta al país vecino de India.

Mayo 2021
El 7 de mayo se reporta un nuevo record de más de 9000 nuevos casos en las últimas 24 horas, agravando la crisis sanitaria existente.

Estadísticas

Gráficos

Progreso acumulado

Progreso diario de los casos

Cronología de los casos

Véase también 
  
 Pandemia de COVID-19 en Asia
 Pandemia de COVID-19
 SARS-CoV-2
 COVID-19

Referencias 

Nepal
Nepal
Nepal en 2020
Salud en Nepal